Александр Чугаев:
 Чугаев, Александр Георгиевич (1924—1990) — советский композитор.
 Чугаев, Александр Петрович (1923—2021) — советский и российский учёный-юрист.